Jafo steht für:
 Tel Avīv-Jafō, zweitgrößte Stadt Israels, siehe Tel Aviv-Jaffa

JAFO steht als Abkürzung für:
 Just Another Fucking Observer, siehe Das fliegende Auge #Trivia

Abkürzung